

События 
 648—672 — Король Уэссекса Кенвал (вторично).
 648—650 — Завоевание Кипра арабами.
 Император Констант II издал типос, запретив споры о воле Иисуса Христа.
 Военная экспедиция Тибета и Непала в Индию под руководством китайского посла Ван Сюань-цэ. Правитель Магадхи Арджуна взят в плен и привезён в Чанъань.
 Распад державы Харши в Северной Индии.

Родились 
 Император Кобун — 39-й император Японии.
 Убайдуллах ибн Зияд — омейядский губернатор Басры, Куфы и Хорасана при правлении халифа Муавии I и Язида I.

См. также